Madison Heights (Californie)
 Madison Heights (Michigan)
 Madison Heights (Virginie)